Влади́мир Миро́нович Са́вченко (15 июля 1915 — 9 января 1962) — советский военно-морской лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (21.04.1940). Майор (29.04.1947).

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Знаменское ныне  Смоленской области. После школы жил в селе Гольяново. Член ВЛКСМ с 1932 года, член ВКП(б) с 1945 года.

В августе 1934 года призван в Военно-Морской флот, окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске в 1937 году. С ноября 1937 года служил в ВВС Балтийского флота: младший лётчик 25-й морской ближнеразведывательной авиационной эскадрильи. При создании в апреле 1938 года 13-го истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота был переведён в него младшим лётчиком, с июля 1937 — флаг-штурман эскадрильи, с мая 1939 года — командир звена.

Участвовал в советско-финской войне, командовал звеном в том же авиаполку. К февралю 1940 года совершил 28 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск противника. Во время штурмовки финских зенитных батарей на острове Койвисто (Бьёркё) самолёт получил несколько попаданий, Савченко был ранен в ногу и затем дважды — в левую руку. Из боя не вышел, продолжал атаки. Управляя самолётом только одной ногой и регулируя сектор газа правой рукой, зубами зажал ручку управления и сумел посадить самолёт на запасной аэродром, после чего потерял сознание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Владимиру Мироновичу Савченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из-за тяжелых ранений вернулся в полк из госпиталя только в ноябре 1940 года, получив назначение флаг-штурманом полка. В июне 1941 года переведён на должность командира звена.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался в Прибалтийской оборонительной операции и при обороне Ленинграда. Был тяжело ранен во второй раз. После госпиталя признан негодным к управлению истребителем и направлен в 65-й авиационный полк специального назначения ВВС ВМФ, где с августа 1942 года был командиром звена, с сентября 1943 — заместителем командира эскадрильи, с января 1944 — лётчиком, с января 1946 — заместителем командира корабля. Выполнял перевозки офицерского состава и командования на действующие флоты, вылету по доставке срочных и особо важных грузов, перегонку самолётов с авиазаводов на фронт.

В июле 1946 года переведён на Дальний Восток и в сентябре того же года назначен командиром эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка ВВС 7-го ВМФ. В декабре 1947 года по неясным причинам понижен в должности до заместителя командира эскадрильи этого полка. В июле 1948 года уволен в отставку. 

Жил в городе Рига. Умер 9 января 1962 года.

Награды 
 Герой Советского Союза (21.04.1940, медаль № 369)
 орден Ленина (21.04.1940)
 орден Красной Звезды (Указ Президиума ВС СССР от 31.05.1944) — за проявленное мужество и лётное мастерство
 медаль «За боевые заслуги» (Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1944)
 медаль «За победу над Германией» (Приказ 65 авп СПЕЦНАЗ ГУ ВВС ВМФ от 21.07.1945)
 ряд других медалей СССР

Воинские звания 
 младший лейтенант (ноябрь 1937)
 лейтенант (1939)
 старший лейтенант (3.05.1940)
 капитан (21.08.1942)
 майор (29.04.1947)

Память 
Офицерский кортик В. М. Савченко хранится в Уфимском музее Великой Отечественной войны.

Примечания

Литература 
 
 Воробьев М. В., Титов В. Е., Храпченков А. К. Смоляне – Герои Советского Союза. – 3-е изд., доп. — М., 1982. — С. 473-474.
 Цапов И. И., Конев В. Н., Мясников Ю. А. Гвардейцы Балтики крылатой. — М.: ООО "Дельта НБ", 2006.

Ссылки 

Члены КПСС
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне